Понятието Южен отряд може да се отнася до:
 руската групировка, действала срещу турците на балканския фронт по време на войната от 1877-1878 г.
 българските войски, отбранявали Източна и Западна Тракия през Втората балканска война (юли 1913 г.).